Чёрно-кра́сная ла́сточка или чёрно-красная настоящая ласточка () — это небольшая насекомоядная птица семейства ласточковых. Обитает в Африке.

Этимология 
Видовое название nigrorufa, образовано из двух латинских слов: niger — чёрный и rufus — красный.

Описание

Внешний вид 
Небольшая птица с длиной тела 13—14 см и массой — 13—16 г. Верхняя часть головы, спина, хвост и крылья птицы окрашены с сине-фиолетовый цвет. Подбородок, горло и нижняя часть туловища — жёлто-оранжевые.

Голос 
Звук, издаваемый этой ласточкой, транслируется на русский как «ииик».

Размножение 
Период размножения приходится на июль—октябрь. За сезон у ласточек 1 выводок.

Питание 
В рацион питания входят различные насекомые, которых птицы ловят в полёте. Охотятся поодиночке, парами или группами.

Распространение 
Чёрно-красные ласточки обитают в Африке: в Анголе, Демократической Республике Конго и Замбии. Селится на открытых местностях рядом с источниками воды.

Примечания

Литература 
 

Настоящие ласточки
Птицы Африки
Животные, описанные в 1877 году